Тишоминго () может означать:

 (1734—1838) — один из последних чистокровных вождей племени чикасо. Долгожитель, особенно по меркам XVIII—XIX веков. В его честь названы следующие топонимы в американских штатах Миссисипи и Оклахома:
Миссисипи
 Тишоминго — округ.
  — городок в одноимённом округе.
  — парк штата в одноимённом округе.

Оклахома
  — город.
  — заповедник.

См. также
  — песня (1917) .
  — повесть (2002) Элмора Леонарда.